Miejscowości w USA:
 Dillon – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Summit
 Dillon – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Beaverhead
 Dillon – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Dillon
Gminy w USA:
 Dillon (ang. Dillon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Dillon (ang. Dillon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dillon (ang. Dillon County) – w stanie Karolina Południowa

Ludzie:
 Kevin Dillon
 Matt Dillon
 Steve Dillon